Фронте́йра  (, , «кордон») — португальська власна назва.

Топоніми

Фронтейра (Бразилія)

Фронтейра